«Дон Ка́рлос» (, ) — «большая» опера Джузеппе Верди в 5 действиях, 7 картинах, на либретто Камиля де Локля и Жозефа Мери по мотивам одноимённой драмы Шиллера (). Однако основой для одного из актов — сцена в Фонтенбло — послужила другая пьеса на тот же сюжет: «Филипп Второй, король Испании» (Philippe II, Roi d’Espagne), автором которой был французский драматург Эжен Кормон.

Премьера состоялась в Парижской опере 11 марта 1867 года.

Полная версия оперы в пяти действиях с балетом продолжается около четырёх часов и является наиболее продолжительной оперой Верди; при жизни композитора и после его смерти появились многочисленные, более короткие редакции. За пределами Франции опера, как правило, исполняется на итальянском языке в переводе де Лозьера.

«Дон Карлос» Верди — пятая по счёту опера под этим названием после сочинений Майкла Косты (1844), Паскуале Боны (1847), Антонио Буццоллы (1850) и Винченцо Москуццы (1862).

Действующие лица

Сюжет 
Действие оперы начинается в Фонтенбло в 1559 и заканчивается в Мадриде в 1568. Шиллеровский сюжет о любовной связи Дон Карлоса и Елизаветы Валуа, проходящей на фоне исторических событий — вымышлен и не подтверждается источниками.

Действие начинает разворачиваться накануне подписания Като-Камбрезийского мира 1559 г., завершившего итальянские войны. При подготовке мирного договора испанские Габсбурги и французские Валуа решили связать две династии брачным союзом. Елизавета Валуа, старшая дочь Генриха II, заочно обручена с доном Карлосом, её ровесником. Дон Карлос тайно приезжает во Францию для встречи с невестой; двое случайно встречаются в лесу Фонтенбло. Вскоре появляется посол Испании, граф ди Лерма, объявляющий неожиданную и страшную для влюблённых новость — Филипп II (Отец Дон Карлоса) разорвал помолвку Карлоса и Елизаветы и сам женится на ней.

Король догадывается об отношениях сына и супруги и поручает присмотр за Елизаветой маркизу де Позе — верному солдату и при этом личному другу Карлоса. Принцесса Эболи, ревнуя дона Карлоса к королеве, клянётся отомстить им и впоследствии передаёт королю компрометирующие письма. Сам же дон Карлос увлечён идеей спасения Фландрии, разрываемой испанским владычеством и инквизицией — дело доходит до открытого противостояния королю с оружием в руке; маркиз вынужден арестовать дона Карлоса.

В поисках совета король обращается к Великому Инквизитору, который поддерживает планы короля казнить сына и сам требует жизни де Позы. Де Позу убивает неизвестный стрелок, когда маркиз посещает дона Карлоса в тюрьме, предлагая свой план побега. За стенами тюрьмы Инквизитор утихомиривает мадридскую чернь, готовую к восстанию в поддержку дона Карлоса.

В финале оперы дон Карлос, бежавший из тюрьмы во Фландрию, останавливается в монастыре Сан-Юсте, чтобы навсегда попрощаться с Елизаветой: его долг — спасать народ Фландрии. Беглеца настигают король и Инквизитор, но их останавливает лишь призрак короля Карла V. Открытый финал оперы даёт надежду на спасение дона Карлоса. В действительности дон Карлос был арестован на пути во Фландрию, умер в заключении вскоре после ареста, 28 июля 1568.

История создания 
Основа оперы была написана Верди в 1866. Обнаружив, что только музыка к опере будет звучать 3 часа 47 минут, Верди удалил из партитуры два дуэта и диалог Елизаветы и Эболи. Ещё три фрагмента он удалил, когда стало ясно, что парижская опера заканчивается слишком поздно, чтобы зрители из предместий успели уехать на последних поездах. Таким образом, в парижскую премьеру была сыграна первоначальная авторская редакция, исключая шесть фрагментов, но включая балет. Несмотря на первоклассный состав солистов и более чем 200 репетиций, публика приняла премьеру холодно и она выдержала только 43 спектакля. В этот период Верди согласился на дальнейшее сокращение партитуры (исключив сцены восстания), а после его отъезда из Парижа руководство театра выкинуло и другие фрагменты. Таким образом, в 1867 в Париже шло три различные редакции «Дона Карлоса» (все — на французском).

Ещё в августе 1866 Ашиль де Лозьер подготовил итальянский перевод либретто де Локля и Мери. Итальянская премьера состоялась 27 октября 1867 в Болонье. Несколько ранее, 4 июня 1867, лондонский Ковент-Гарден поставил «Дона Карлоса» по-итальянски, исключив первый акт и балет вовсе и изменив оставшиеся сцены.

В 1872—1873 Верди частично переписал дуэт Позы и Филиппа, использовав для этого новый итальянский текст Антонио Гисланцони — это единственный фрагмент «Дон Карлоса», изначально написанный на итальянском языке, а не на французском.

В 1882—1884, зная о многочисленных самовольных сокращениях его оперы, Верди заново перекомпоновал её материал в четырёхактную редакцию 1884 года (поставлена 10 января 1884 в Ла Скала), переработав ряд сцен и фактически заново написав дуэт Филиппа и Позы. Наконец, 29 декабря 1886 в Модене — без участия Верди, но при его одобрении — исполнили пятиактную «итальянскую» редакцию, которая отличается от моденской только восстановлением акта в Фонтенбло.

Постановки 
 11 марта 1867, «Гранд-Опера», Париж;
 10 янв. 1884, Милан, 2-я ред.- перевод Анджело Дзанардини с широким использованием перевода де Лозьера.
 
Опера широко прославилась на европейских и американских сценах.

В течение первой половины XX века «Дон Карлоса» ставили редко. Интерес к опере был возрождён после ковент-гарденской постановки 1958 года под руководством Лукино Висконти и Карло Марии Джулини, использовавших пятиактную итальянскую редакцию 1886 года. В 1970 Ла Скала возродил постановки первоначальной пятиактной французской версии 1866 года.

Постановки в России 
Самая первая постановка в России — итальянская труппа, 1868, Петербург (с участием Галли, Станио, Анджелини, Фриччи, Грациани, Багаджоло);

май-июнь 1895 - антреприза Я. Любина и М. Салтыкова, Казань (первая постановка на русском языке).

10 февраля 1917 — Большой театр, Москва (инициатор и руководитель пост. Ф. Шаляпин, дирижёр Купер; Филипп — Шаляпин, Дон Карлос — Лабинский, Родриго ди Поза — Минеев, Елизавета — Держинская, Эболи — Павлова, Великий инквизитор — Петров).

На советской сцене впервые — в Пермском театре оперы и балета, 1947 (дирижёр Людмилин, реж. Келлер, худ. Смолин, хормейстер Виссонов; Филипп — Кулысев, Дон Карлос — Стефан Альбирт, Родриго ди Поза — Артемов, Елизавета — Сильвестрова, Эболи — Измайлова, Великий инквизитор — Маевский).

31 июля 1955 — Ленинградский Малый оперный театр, (пер. С. Левика, дирижёр Дониях, постановка Смолича, реж. Лапиров, художники Константиновский и Лещинский, хормейстеры Лебедев и Шапиро; Дон Карлос — Донатов, Филипп — Модестов, Родриго ди Поза — Ольшевский, Елизавета — Богданова, Эболи — Овчаренко, Великий инквизитор — Н. Бутягин).

25 октября 1963 — Большой театр (Дирижер Найденов А., режиссер Туманов И., художник Рындин В.

29 ноября 2012 — Мариинский театр, Санкт-Петербург (режиссёр-постановщик — Джорджо Барберио Корсетти, дирижёр – Валерий Гергиев).

17 декабря 2013 — Большой театр, Москва (режиссёр-постановщик — Эдриан Ноубл, дирижёр Тревиньо; Филипп — Белосельский, Дон Карлос — Каре, Родриго ди Поза — Головатенко, Елизавета — Джиоева, Эболи — Гулегина, Великий инквизитор — Почапский, Монах — Казанский).

Аудиозаписи оперы 
 1951 — дирижёр Фернандо Превитали, оркестр и хор Римского радио, Warner Fonit, Италия.
 Исполнители: Дон Карлос — Мирто Пикки, Филипп Второй — Никола Росси-Лемени, Великий Инквизитор — Джулио Нери, Родриго — Паоло Сильвери, Елизавета Валуа — Мария Канилья Принцесса Эболи — Эбе Стиньяни.

Эта запись подвергалась некоторыми музыковедами критике. В частности, В. Коршиков пишет об отсутствии в ней единства дирижёра и оркестра, неудачном исполнении своих партий Марией Канилья и Стиньяни. Вместе с тем, тот же автор отмечает удачи Мирто Пикки («Это, пожалуй, единственный Карлос, слушая которого можно поверить, что ему не сорок лет, а раза в два меньше»), Николы Росси-Лемени, Паоло Сильвери («В его голосе присутствует удивительная меланхолия, которая подчеркивает все те чувства, которые испытывает его герой — наивный и мужественный Поза»).

 1964 — дирижёр Асен Найденов, хор и оркестр Большого театра, СССР, Мелодия (Д—014469-76, С—0933-40)
 Исполнители: Дон Карлос — Зураб Анджапаридзе, Елизавета Валуа — Тамара Милашкина, Родриго — Владимир Валайтис, Филипп Второй — Иван Петров, Принцесса Эболи — Ирина Архипова, Великий инквизитор — Валерий Ярославцев, Тибо — Мария Звездина.

 1965 — дирижёр — Георг Шолти, хор и оркестр театра «Ковент-Гарден», Decca Records, Великобритания.
 Исполнители: Дон Карлос — Карло Бергонци, Елизавета — Рената Тебальди, Родриго — Дитрих Фишер-Дискау, Филипп Второй — Николай Гяуров, Принцесса Эболи — Грейс Бамбри, Великий инквизитор — Мартти Талвела, Тибо — Джанет Синклер.

 1970 — дирижёр Карло Мария Джулини, Амвросианский оперный хор, оркестр театра «Ковент-Гарден», EMI, Великобритания.
 Исполнители: Дон Карлос — Пласидо Доминго, Елизавета Валуа — Монсеррат Кабалье, Родриго — Шерил Милнс, Филипп Второй — Руджеро Раймонди, Принцесса Эболи — Ширли Веррет, Великий инквизитор — Джованни Фояни, Тебальд — Делла Уоллис, Монах/Карл Пятый — Саймон Эстес.

 1971
 Исполнители: Дон Карлос — Джакомо Арагалл, Елизавета Валуа — Анна Томова-Синтова, Родриго — Вольфганг Брендль, Филипп Второй — Евгений Нестеренко, Принцесса Эболи — Ливия Будаи, Великий инквизитор — Стефан Еленков.

Примечания

Ссылки 
 История создания и дискография по состоянию на 2003 год
 Подробное изложение либретто (французская редакция в пяти действиях)
 Полный текст либретто де Лозье
 Театральная энциклопедия
 Либретто оперы Дон Карлос

Оперы на французском языке
Оперы 1869 года
Оперы по произведениям Фридриха Шиллера
Большая опера
Оперные премьеры Парижской оперы